Sprotte steht für 
 die Sprotten, Gattung der Heringsfische
 die Europäische Sprotte, einzige Art der Nordhalbkugel
 die Kieler Sprotte, eine Fischspezialität 
 die Sprotte (Fluss), ostthüringischer Fluss
 die Sprotte (Schlesien) (poln. Szprotawa), Nebenfluss des Bober, Niederschlesien
 die Sprotte-Kanüle („Sprotte-Nadel“), eine spezielle Punktionskanüle zur Spinalanästhesie und Periduralanästhesie

Sprotte ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Sprotte (* 1942), deutsche Moderatorin und Fernsehansagerin
 Bert Sprotte (1870–1949), deutscher Filmschauspieler
 Berthold Sprotte (1846–nach 1903), deutscher Theaterschauspieler
 Günter Sprotte (* 1945), deutscher Anästhesist und Schmerztherapeut, Erfinder der Sprotte-Kanüle
 Herbert Sprotte (1904–1962), deutscher Architekt
 Maik Hendrik Sprotte (* 1964), deutscher Japanologe
 Paul Sprotte (1940–2014), deutscher Politiker (CDU)
 Siegward Sprotte (1913–2004), deutscher Maler

Siehe auch:
 Sprott